Александр Могила (; 1601—1620) — господарь Молдавского княжества  — .

история 
Второй сын Иеремии Могилы и Елизаветы. 

Взошёл на престол в 14-летнем возрасте после поражения Стефана Томши от поляков. 

После разлада между поляками и Османской империей, турки смещают Александра, передают власть Раду Михне, а Александра с матерью и братом Богданом берут в плен и отправляют в Константинополь, где они принимают ислам.

Литература

Ссылки 
 Lista domnitorilor Moldovei (1247-1859)

Правители Молдавского княжества
Свергнутые монархи